ПСЭ:
 Периодическая система элементов
 почв. предельные структурные элементы
 телефония — подстанция электронная, например: ПСЭ 48
 продление срока эксплуатации
 паспорт экспортной сделки 
 Слюдопласт прокладочный ПСЭ, ТУ 3492-009-31885305-2003
 почти свободные электроны 
 Поисково-спасательный экраноплан «Спасатель»  
 мед. портосистемная энцефалопатия (ПЭ — печеночная энцефалопатия)  ,  
 периферийный силовой элемент в кабеле
 строит. Профиль стоечный (ПСЭ) для гипсокартона
 марка полистирола
 плоская сеть элементов 

 Наша Партия-Партия Справедливости Эстонии (НП-ПСЭ)